Csehország
Seč, település a Chrudimi járásban
Seč, település a Dél-plzeňi járásban
Seč, település az Ústí nad Orlicí-i járásban

 Szlovákia
Seč, Divékszécs település szlovák neve